In Concert – wideo koncertowe Raya Charlesa
 In Concert – album Stanisława Sojki
 In Concert – album koncertowy Janis Joplin
 In Concert (I Can’t Stop Loving You) – album i wideo koncertowe Raya Charlesa
 In Concert (Live at Sibelius Hall) – album koncertowy Tarji Turunen
 In Concert – album zespołu The Doors

Zobacz też 
 
 
 Live in Concert